Douglas XB-42 Mixmaster, un bombardier expérimental américain
 Mixmaster Remailer, logiciel
 Mixmaster (Transformers), un personnage de l'univers Transformers
 Le jeu MixMaster a été créé par Bruce Lee